

Film en televisie 
 Head Over Heels (1922), een film met Mabel Normand
 Head Over Heels (1937), een Britse musical
 Head Over Heels (1979), een Amerikaanse dramafilm
 Head Over Heels (2001), een Amerikaanse komedie uit 2001
 Head Over Heels (2007).
 Head Over Heels (televisieserie), een Amerikaanse sitcom

Muziek

Albums 
 Head over Heels (Cocteau Twins)
 Head over Heels (Cornerstone)
 Head over Heels (Paula Abdul)
 Head over Heels (Poco)

Singles 
 Head over Heels (ABBA)
 Head over Heels (The Go-Go's)
 Head over Heels (Tears for Fears)
 Head over Heels (In This Life) van  Switchfoot

Overig 
Head over Heels (computerspel), een computerspel uit 1987